Финал Кубка европейских чемпионов 1972 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1971/72, 17-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 31 мая 1972 года, на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме. В матче встретились нидерландский «Аякс» и итальянский «Интернационале».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1971/1972

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1972
Кубок европейских чемпионов
Май 1972 года
Лига чемпионов 1972
Лига чемпионов 1972
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
События 31 мая
Спорт в Нидерландах в 1972 году
Спорт в Италии в 1972 году